Dalman ist der Familienname folgender Personen:

 Drew Dalman (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Erik Dalman (1918–1990), schwedischer Künstler
 Gustaf Dalman (1855–1941), deutscher protestantischer Theologe und Palästinakundler
 Johan Dalman (* 1960), schwedischer lutherischer Bischof 
 Johan Wilhelm Dalman (1787–1828), schwedischer Entomologe 
 Joseph Dalman (1882–1944), deutscher Drehbuchautor
 Margareta Nisser Dalman (* 1957), schwedische Kunsthistorikerin
 Vilhelm Fredrik Dalman (1801–1881), schwedischer Journalist und Politiker

Siehe auch:
 Dahlman
 Dalmann
 Dallmann
 Talman